Daniel Ben-Ami (* 1960) ist ein in London arbeitender Wirtschaftsjournalist und -Autor. Zu seinen Themen gehören Wirtschaftsentwicklung, Weltwirtschaft, Finanzmärkte und Umweltökonomie. Zurzeit schreibt er ein Buch über die seiner Ansicht nach verbreitete Angst vor Massenwohlstand.

Artikel von ihm sind erschienen in der Financial Times, The Guardian, The Independent, Prospect, The Sunday Telegraph und der The Sunday Times . Seine etwas kontroverseren Thesen erschienen in Spiked (Magazin) und dem mittlerweile aufgelösten LM Magazine. Als Redner und Sprecher trat er beim Institute of Ideas, dem New York Salon und WORLDwrite auf, dito bei verschiedenen BBC Radioprogrammen, Bloomberg TV, CNBC, CNN und Sky News.

Ben-Ami ist Klimawandelleugner und spricht sich für weiteres Wirtschaftswachstum aus. Seine Buchveröffentlichung zu den globalen Finanzmärkten wurde insbesondere durch ein Kapitel zur Finanzpolitik der Regierung Blair bekannt, Finanzminister Gordon Brown war ihm zu wachstumsfeindlich, Brown verhalte sich eher wie ein "Sparkassendirektor" wie als der Hauptverantwortliche eines bedeutenden Finanzmarkts. In Deutschland hat er unter anderem in der Zeitschrift Novo veröffentlicht.

Veröffentlichungen (Auszug) 
 Ben-Amis Blog Ferraris For All: danielbenami.com
 Cowardly Capitalism: The Myth of the Global Financial Casino. Von Daniel Ben-Ami. John Wiley & Sons. 2001 ISBN 0-471-89963-1
 Daniel Ben-Ami, "Who’s afraid of economic growth?" (Wer fürchtet sich vor dem Wirtschaftswachstum?), Spiked Online, 4 May 2006
 Daniel Ben-Ami, "The dismal quackery of eco-economics" (Die entsetzliche Kurpfuscherei der Ökoökonomen), Spiked Online, 22 October 2004
 Daniel Ben-Ami, "Versteckter Angriff auf den Wohlstand. In Novo (Zeitschrift) Heft 91/92, Nov. 1997 / Feb. 1998
 Sky News TV: "Debate with Friends of the Earth on the economics of climate change" (Interview mit einer deutschen Vertreterin von Friends of the Earth)
 Beitrag in Cultural Difference, Media Memories: Anglo-American Images of Japan. Hrsg. Philip Hammond. Continuum International Publishing Group Ltd. 1997. ISBN 0-304-70111-4

Journalist (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1960
Mann